Anton Schiestl ist der Name folgender Personen:

* Anton Schiestl (Priester) (1808–1889), österreichischer Priester und Sammler
 Anton Schiestl (Feuerwehrmann) (1832–1900), österreichischer Feuerwehrmann und Turner
 Anton Schiestl (Fotograf) (1873–1933), österreichischer Fotograf und Sammler